50-я параллель северной широты — широта, которая равна 50 градусов севернее экватора Земли. Она пересекает Европу, Азию, Тихий океан, Северную Америку и Атлантический океан.

На этой широте Солнце видно в течение 16 часов 22 минут в течение летнего солнцестояния и 8 часов 4 минуты во время зимнего солнцестояния.

По всему миру 
Начиная с Нулевого меридиана и направляясь на восток, 50-я параллель северной широты проходит через:
{| class="wikitable plainrowheaders" style="width: 67%;"
! scope="col" width="125" | Координаты
! scope="col" | Страна, территория или море
! scope="col" | Заметки
|-valign="top"
| 
! scope="row" | Ла-Манш
|
|-
| 
! scope="row" | 
| 
|-
| 
! scope="row" | 
| Валлония
|-
| 
! scope="row" | 
| Гранд-Эст — около 10 км
|-
| 
! scope="row" | 
| Валлония
|-
| 
! scope="row" | 
| Дикирх
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| 
|-
| 
! scope="row" | 
| 
|-
| 
! scope="row" | 
| около 11 км
|-
| 
! scope="row" | 
| около 10 км
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| 
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Харьков 50°00′ с. ш. 36°10′ в. д.HGЯO
|-
| 
! scope="row" | 
| Белгородская область — около 18 км
|-
| 
! scope="row" | 
| 
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Белгородская область Воронежская область Ростовская область Волгоградская область
|-
| 
! scope="row" | 
| Западно-Казахстанская область
|-
| 
! scope="row" | 
| Саратовская область
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Западно-Казахстанская область Актюбинская область Костанайская область Карагандинская область Восточно-Казахстанская область
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Республика Алтай Тыва
|-
| 
! scope="row" | 
| 
|-
| 
! scope="row" | 
| Тыва
|-
| 
! scope="row" | 
| около 11 км
|-
| 
! scope="row" | 
| Тыва — около 7 км
|-
| 
! scope="row" | 
| около 11 км
|-
| 
! scope="row" | 
| Тыва
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Бурятия — около 5 км
|-
| 
! scope="row" | 
| около 3 км
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Бурятия Забайкальский край
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Забайкальский край
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Забайкальский край
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Внутренняя Монголия Хэйлунцзян
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Амурская область Хабаровский край
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Татарский пролив
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Сахалин
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Охотское море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Сахалин
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Тихий океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Британская Колумбия Альберта Саскачеван Манитоба Онтарио Квебек
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Залив Святого Лаврентия
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-
| 
! scope="row" | 
| Ньюфаундленд и Лабрадор
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Вайт-Бей
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Ньюфаундленд и Лабрадор 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Атлантический океан
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-
| 
! scope="row" | 
| Ньюфаундленд и Лабрадор 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Атлантический океан
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-
| 
! scope="row" | 
| Англия около 7 км
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Ла-Манш
| style="background:#b0e0e6;" |
|}

См. также 
 49-я параллель северной широты
 51-я параллель северной широты

Примечания 

Широта